Rzepinek peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Rzepinek, village de la voïvodie de Lubusz
 Rzepinek, village de la voïvodie de Sainte-Croix